Kaleck ist der Familienname folgender Personen:

 Sascha Uwe Kaleck (* 1997), deutscher Volleyballspieler
 Wolfgang Kaleck (* 1960), deutscher Rechtsanwalt